św. Robert z Salzburga (Rupert z Salzburga) (650–718) – święty katolicki i Kościoła wschodnio-ortodoksyjnego, biskup misyjny Nadrenii, pierwszy biskup Salzburga, uważany za założyciela miasta
 św. Robert z Bingen (712–732) – książę niemiecki, święty kościoła katolickiego
 św. Robert z Molesme (Robert z Szampanii) (1029–1111) – francuski zakonnik, założyciel zakonu cystersów
 św. Robert z Newminster (zm. 7 czerwca 1159) – święty katolicki, opat, wspomnienie 7 czerwca
 św. Robert Lawrence (zm. 1535) – angielski kartuz, męczennik
 św. Robert Bellarmin (1542–1621) – włoski jezuita, doktor Kościoła
 św. Robert Southwell (1561–1595) – angielski ksiądz, poeta metafizyczny, męczennik

Zobacz też 
 Błogosławiony Robert
 Sankt Ruprecht